La finale du concours général par équipes hommes de gymnastique artistique des Jeux olympiques d'été de 2020 organisés à Tokyo (Japon), se déroule au Centre de gymnastique d'Ariake le .

Format de la compétition 

Les 8 meilleures équipes des qualifications participent à la finale. Durant ces qualifications, le score de l'équipe se compose de la somme des notes obtenues individuellement par les gymnastes à chaque agrès. Les compteurs sont ensuite remis à zéro pour la finale, qui ne prend pas en compte les notes des qualifications.

Dans le cas ou une équipe ne pourrait se présenter à la finale, deux équipes remplaçantes sont prévues lors des qualifications.

Qualification 

Les qualifications ont lieu le .

Finale

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe de gymnastique artistique masculine 2020

Liens externes 
  sur le site officiel des Jeux olympiques d'été 2020.